

Cinema e televisão 
 Promised Land (1987) — filme com Kiefer Sutherland e Meg Ryan
 Promised Land (2012) — filme com Matt Damon e Frances McDormand
 Ziemia Obiecana (filme) — filme polonês de Andrzej Wajda distribuído como The Promised Land
 Promised Land (telessérie)

Geografia 
Promised Land (Carolina do Sul) — região nos EUA

Música 
Promised Land (álbum) — álbum de Elvis Presley em 1975

Literatura 
 Ziemia Obiecana — livro de Władysław Reymont, traduzido no Brasil como Terra Prometida

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música